29er steht für:

 29er Jolle
 29er („Twentyniner“): Mountainbike mit 28-Zoll (ISO 622 mm) statt 26-Zoll-Laufräder (ISO 559 mm)

29er